São Dionísio pode se referir a:
 Papa Dionísio (m. 268) - Vigésimo-quinto papa.
 Dionísio de Corinto (fl. 171) - Bispo de Corinto e santo.
 Dionísio de Alexandria (m. 265) - Patriarca de Alexandria e santo.
 Dionísio de Paris (m. 250) - Mártir cristão
 Dionísio Areopagita (século I dC) - membro do Areópago de Atenas

Desambiguação